Франс Ни́льсен (; ) — датский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз».

На драфте НХЛ 2002 года выбран в 3 раунде под общим 87 номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». После 10 лет в «Нью-Йорке» перешёл в «Детройт Ред Уингз», заключив 6-летний контракт на $ 31,5 млн.

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2000-01  Herning                 Denmark    38   18   19   37    6  --  --  --  --  --
2001-02  Malmo IF                    SEL    20    0    1    1    0  --  --  --  --  --
2002-03  Malmo IF                    SEL    47    3    6    9   10  --  --  --  --  --
2003-04  Malmo IF                    SEL    50    9    7   16   28  --  --  --  --  --
2004-05  Malmo IF                    SEL    49    8    7   15    6  --  --  --  --  --
2005-06  Timra IK                    SEL    50    5   13   18   22  --  --  --  --  --
2006-07  New York Islanders          NHL    15    1    1    2    0  --  --  --  --  --
2006-07  Bridgeport Sound Tigers     AHL    54   20   24   44   10  --  --  --  --  --
2007-08  New York Islanders          NHL    16    2    1    3    0  --  --  --  --  --
2007-08  Bridgeport Sound Tigers     AHL    48   10   28   38   18  --  --  --  --  --
2008-09  New York Islanders          NHL    59    9   24   33   18  --  --  --  --  --
2009–10  New York Islanders          NHL    76   12   26   38 	 6  --  --  --  --  --
2010–11  New York Islanders 	     NHL    71 	 13   31   44 	38  --  --  --  --  --
2011–12  New York Islanders 	     NHL    82 	 17   30   47 	 6  --  --  --  --  --
2012–13  Lukko 	                   SM-liga  27 	  4   20   24 	10  --  --  --  --  --
2012–13  New York Islanders 	     NHL    48 	  6   23   29 	12   6 	 0   2 	 2   0
2013–14  New York Islanders 	     NHL    80 	 25   33   58 	 8  --  --  --  --  --
2014–15  New York Islanders 	     NHL    78 	 14   29   43 	12   7 	 1   1 	 2   0
2015–16  New York Islanders 	     NHL    81 	 20   32   52 	12  11 	 3   3 	 6   2
2016–17  Detroit Red Wings	         NHL    79 	 17   24   41 	18  --  --  --  --  --
2017–18  Detroit Red Wings   	     NHL    79 	 16   17   33 	14  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        764  152  271  423  144  24   4   6  10   2

Примечания 

Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты Дании
Игроки сборной Дании по хоккею с шайбой
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки ХК «Хернинг Блю Фокс»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Тимро»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»